Kornwaage steht für:
 Obrigkeitliche Getreidewaage, auch das Gebäude dazu.
 In historischen Texten auch die auf das gewogene Korn zu entrichtende Steuer.
 Probierwaage zur Bestimmung des Münzfeingehalts (vgl. „Schrot und Korn“).
 Kornwaage (Getreide), Proportionalwaage zur Qualitätsbestimmung von Getreide.